Stati Uniti d'America
 Prattville – capoluogo della Contea di Autauga, Alabama
 Prattville – census-designated place della Contea di Plumas, California